Villaverde de Guadalimar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaverde de Guadalimar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Villaverde de Guadalimar (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar